Ел Санто има више значења:

 Ел Санто (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Санто (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Санто (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Санто (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Санто (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Санто, Бачомохаки (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику